Моретт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Моретт, Джина (род. 1949) — мексиканская актриса театра и кино, снималась в известных сериалах.
 Моретт, Мария (род. 1964) — мексиканская актриса театра и кино и театральный режиссёр.
 Моретт, Чар (род. 1957) — американская хоккеистка на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
 См. также 
 Моретти